Alfreda Markowska ur. 1926 Romka
 Angelika Markowska ur. 1986 piłkarka
 Maria Markowska 1878-1939 poetka
 Patrycja Markowska ur. 1979 piosenkarka
 Walentyna Markowska-Gałach 1911-2007 adwokat
 Wanda Markowska 1912-1999 pisarka